Los Cedritos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Cedritos, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 Los Cedritos, Sinaloa, Cosalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar